Ulrich Weder ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Weder (Dirigent) (1934–2012), deutscher Dirigent 
 Ulrich Weder (Jurist) (* 1951), Schweizer Staatsanwalt

Siehe auch:
 Ulrich Weber